Rzecznik Saurona – postać ze stworzonej przez J.R.R. Tolkiena mitologii Śródziemia. Był to człowiek, Czarny Númenorejczyk, posłaniec Saurona i komendant jego głównej twierdzy, Czarnej Wieży. Nazywany był Rzecznikiem Saurona, bowiem nikt nie znał jego imienia. Nawet on sam dawno zapomniał jak brzmiało. Pojawia się we Władcy Pierścieni. Prawdopodobnie zginął 25 marca 3019 roku Trzeciej Ery.

W służbie Saurona

Początki 
Na służbę Saurona wstąpił po jego powrocie do Śródziemia w Trzeciej Erze. Dzięki swym zdolnościom zajmował wysoką pozycję wśród podwładnych Saurona, był bowiem komendantem twierdzy Barad-dûr. 

Dzięki tajemnej czarnej magii mógł najprawdopodobniej wydłużać swoje życie i być może czynił tak już od Drugiej Ery. Nie był on upiorem, tak jak Nazgûle, lecz żywym człowiekiem. Jak większość żołnierzy Władcy Ciemności ubierał się na czarno.

Poseł do Ereboru? 
Nieznane pozostają szczegóły jego działalności przed Wojną o Pierścień. Można przypuszczać, że był posłem wysłanym do Ereboru i Dale, gdzie w 3017 i 3018 roku Trzeciej Ery spotkał się z królem Brandem i Dáinem Żelazną Stopą. Wówczas to trzykrotnie nawiedzał państwo krasnoludów, dopytując się o kraj hobbitów oraz obiecując Dáinowi przyjaźń Saurona i nagrodę za odnalezienie dla Władcy Ciemności pierścienia Bilba lub choćby udzielenie informacji o nim. W razie odmowy współpracy groził mu, jak i Brandowi, wojną.

Utożsamienie tego posła z Rzecznikiem Saurona jest niepewne. Wiadomo jedynie, że ów wysłannik przybył konno nocą i nikt go dokładnie nie widział, a podczas rozmowy, według relacji Glóina:

Misja pod Morannonem 
Dokładnie znana jest ostatnia misja Rzecznika. 25 marca 3019 roku Sauron wysłał go jako posła na rozmowę z Gandalfem i wodzami Armii Zachodu, tuż przed bitwą pod Morannonem. 

Rzecznik Saurona zachowywał się wobec nich obelżywie i szantażował, twierdząc, że w niewoli przetrzymywany jest Frodo. By im to udowodnić, pokazał jego kolczugę, płaszcz oraz pozostawiony przez Sama miecz, rzeczy które z Wieży Cirith Ungol przyniósł Shagrat. W zamian za zwolnienie hobbita domagał się odwrotu Armii Zachodu za Anduinę i uznania zwierzchnictwa Władcy Ciemności przez ludzi z Gondoru i Rohanu. Jednak negocjacje te zakończyły się nie po myśli Rzecznika Saurona, bowiem Gandalf odrzucił jego żądania. Dalsze losy posła nie są znane.

Ekranizacja Petera Jacksona 
W ekranizacji Władcy Pierścieni w reżyserii Petera Jacksona w rolę Rzecznika Saurona wcielił się Bruce Spence. Scena z jego udziałem została włączona do wersji rozszerzonej filmu Powrót króla, wydanej na DVD.

W filmie epizod z udziałem Rzecznika Saurona jest krótszy niż w powieści, a jego zakończenie jest zupełnie inne niż w książce Tolkiena. W filmie poseł wyjeżdża samotnie z Morannonu (w książce towarzyszą mu żołnierze Saurona) naprzeciw Gandalfa i jego towarzyszy. Nosi hełm, który zasłania mu całą twarz, z wyjątkiem nieco zniekształconych ust. Pokazuje przeciwnikom kolczugę Froda i dokucza im, że hobbit bardzo cierpiał. Gdy zaczyna zwracać się do Aragorna, ten podjeżdża do niego (obaj są na koniach) i odcina mu głowę, co Gimli komentuje słowami „No i koniec negocjacji”. Ta zmiana w stosunku do powieści spotkała się z dość krytycznymi ocenami.

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 
 
 
 
 

Dúnedainowie
Siły zła w Śródziemiu